Pisarze
 Siergiej Kozłow (1939–2010) – rosyjski pisarz
 Siergiej Kozłow (ur. 1966) – rosyjski pisarz

 Inni
 Siergiej Kozłow (ur. 1960) – rosyjski trener piłkarski
 Siergiej Kozłow (ur. 1961) – rosyjski biznesmen, prezes Cesarskiego Klubu Sportowego Dina Moskwa.
 Siergiej Kozłow (ur. 1963) – ukraiński separatysta, urzędnik państwowy i wojskowy
 Siergiej Kozłow (ur. 1964) – rosyjski operator filmowy

Przypisy